Haiming (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Haiming (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol